Виварий может означать:

 Виварий — помещение или здание, предназначенное для содержания лабораторных животных.
 Виварий — итальянский монастырь, существовавший в VI веке.
 «Виварий» — научно-фантастический фильм 2019 года.
 «Виварий» — автоматическая система управления бригады реактивной артиллерии (РСЗО «Смерч»).

Примечания